Francesc Domingo Ibáñez (València? 1934? - 1996), empresari i polític valencià 
 Francesc Domingo i Lladó (Badalona, 1906-1987), fotògraf president de l'Agrupació Excursionista de Badalona 
 Francesc Domingo Marqués (València, 1842 - Madrid, 1920), pintor eclèctic valencià 
 Francesc Domingo i Segura (Caldes de Montbui, 1893 - São Paulo, 1974), pintor i gravador català